

См. также 
 Министерство внутренних дел Украины
 Вооружённые силы Украины

Министерство внутренних дел Украины
Государственное устройство Украины